In diesem Artikel werden alle Romanhefte/Taschenbücher und Paperbacks/Hardcover der Romanheftserie Geisterjäger John Sinclair der Handlung chronologisch folgend aufgelistet. Bei Romanen die nicht von Helmut Rellergerd unter dem Pseudonym Jason Dark geschrieben wurden steht der Name des Autors in Klammern hinter dem Titel.

Der Spalte Art.-Nr. kann die Art der Veröffentlichung entnommen werden: GKxxx = Gespenster-Krimi; JSxxxx = Romanheft; TBxxxx = Taschenbuch; BUxxx = Buch (Paperback bzw. Hardcover); JS4Axx = Ersatzroman der 4. Auflage (Hier wurden 7 Romane anderer Autoren durch Werke von Helmut Rellergerd ersetzt)

Nummer 0001 bis 0499

Nummer 0500 bis 0999

Nummer 1000 bis 1499

Nummer 1500 bis 1999

Nummer 2000 bis 2499 
(Romane ohne Autorangabe wurden von Jason Dark geschrieben)

Nummer 2500 bis 2xxx 
(Romane ohne Autorangabe wurden von Jason Dark geschrieben)

Anmerkungen

Weblinks 
 Übersicht auf der offiziellen Seite von Bastei Lübbe
 Übersicht auf Gruselromane.de * Seite wird nicht mehr weitergeführt.

Liste (Literatur)
Heftroman (Horror)
Horrorliteratur
Literatur (20. Jahrhundert)
Literatur (21. Jahrhundert)